La Ligue des champions de basket-ball 2021-2022 est la sixième édition de la Ligue des champions de basket-ball.

Équipes engagées 

Un total de 52 équipes participent à cette édition de la Ligue des Champions. 28 d'entre elles sont directement qualifiées pour la saison régulière, les 24 clubs restants doivent passer par des qualifications pour déterminer les 4 dernières équipes participant à la saison régulière.

 , , etc. : Place dans le championnat domestique

Calendrier 
Ce tableau présente le calendrier de la saison.

Compétition

Qualifications

Tournoi de qualification 1 
Ce tournoi se déroule à la Halle Andreas Papandreou de Peristéri (Grèce), les 13, 15 et 17 septembre 2021.
Le vainqueur accède à la saison régulière, dans le groupe G.

Tournoi de qualification 2 
Ce tournoi se déroule au PalaVerde de Trévise (Italie), les 13, 15 et 17 septembre 2021.
Le vainqueur accède à la saison régulière, dans le groupe D.

Tournoi de qualification 3 
Ce tournoi se déroule à la Saku Suurhall de Tallinn (Estonie), les 13, 15 et 17 septembre 2021.
Le vainqueur accède à la saison régulière, dans le groupe F.

Tournoi de qualification 4 
Ce tournoi se déroule à l'Arena Armeec de Sofia (Bulgarie), les 14, 16 et 18 septembre 2021.
Le vainqueur accède à la saison régulière, dans le groupe A.

{{Tournoi sur 3 tours

|| Hapoël Eilat|76|| Parma Perm|79|
|||||||
|| BC Prometey Kamianske|96|| BC Levski Lukoil Sofia|56|
|||||||

|| Parma Perm|82|| Le Mans Sarthe Basket|69|
|| BC Prometey Kamianske|100|| BK Opava|78|

|| Parma Perm|65|| |67'|
}}

 Saison régulière 

32 équipes participent à la saison régulière, réparties en 8 groupes de 4 équipes. Le tirage au sort s'est déroulé le .

Légende :

 Groupe A 

|}

 Groupe B 

|}

 Groupe C 

|}

 Groupe D 

|}

 Groupe E 

|}

 Groupe F 

|}

 Groupe G 

|}

 Groupe H 

|}

 Play-in 
Les play-in se déroulent du 4 au 19 janvier 2022 et opposent les  et  de groupes de la saison régulière. Ils consistent en une rencontre au meilleur des 3 manches, avec avantage du terrain pour l'équipe qui s'est classée . Les vainqueurs se qualifient pour le Top 16.

 A2 - B3 

 B2 - A3 

 C2 - D3 

 D2 - C3 

 E2 - F3 

 F2 - E3 

 G2 - H3 

 H2 - G3 

 Top 16 
Le Top 16 se déroule du 25 janvier au 23 mars 2022 et met aux prises les huit vainqueurs de groupe de la saison régulière ainsi que les huit gagnants des play-in. Les 16 équipes sont divisées en 4 groupes de 4. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale.

Le BC Prometey Kamianske doit déclarer forfait en raison du conflit entre l'Ukraine et la Russie.

Légende :

 Groupe I 

|}

 Groupe J 

|}

 Groupe K 

|}

 Groupe L 

|}

 Phase finale 
Le tirage au sort du tableau des playoffs est annoncé le 25 mars 2022. Le final four se dispute à Bilbao.

En 1/4 de finale, l'équipe la mieux classée reçoit lors du match aller et de la belle éventuelle.

 Récompenses individuelles 
 Récompenses de la saison 
 Meilleur joueur (MVP) :  Chima Moneke ( Baxi Manresa)
 Meilleur joueur du Final four'' :  Marcelinho Huertas ( CB Lenovo Tenerife)
 Meilleur jeune joueur :  Giordano Bortolani ( )
 Deuxième meilleur jeune :  Sadık Emir Kabaca ( Galatasaray SK)
 Troisième meilleur jeune :  Mikael Jantunen ( Filou Oostende)
 Meilleur coach :  Pedro Martínez ( Baxi Manresa)
 Deuxième meilleur coach :  John Patrick ( MHP Riesen Ludwigsbourg)
 Troisième meilleur coach :  Mihai Silvășan ( U-BT Cluj-Napoca)

 Premier et deuxième cinq majeurs :

Récompenses mensuelles

MVP du mois

Équipe du mois

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Euroligue de basket-ball 2021-2022
 EuroCoupe de basket-ball 2021-2022
 Coupe d'Europe FIBA 2021-2022

Liens externes 

  Site officiel
  FIBA Europe

2021-2022
Basket-ball M3
Saison 2021-2022 de basket-ball